La Ligue communiste peut désigner :
 Canada : Ligue communiste (marxiste-léniniste) du Canada ;
 France :
 la Ligue communiste de 1930 à 1936 ;
 la Ligue communiste de 1969 à 1973.
 Norvège : Servir le peuple - Ligue communiste.

Voir aussi